

Patronyme 

 Edward L. G. Bowell (1943–  ), astronome américain,
 Mackenzie Bowell (1823 – 1917), premier ministre canadien,
  (1880 – 1957), joueur de cricket anglais.

Astéroïdes et objets célestes 

 140P/Bowell-Skiff est une comète périodique du Système solaire,
 (2246) Bowell, astéroïde nommé d'après Edward.